Daviess  es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Daviess (Indiana)
Condado de Daviess (Kentucky)
Condado de Daviess (Misuri)